Litany – album zespołu Vader
 Litany – minialbum Bass Communion